Peregrine (englisch für Wanderfalke) bezeichnet:
 Rolls-Royce Peregrine
 Peregrine Financial Group
 Peregrine (Mondlander)

Peregrine auch ein Name oder Vorname unter anderem folgender Personen:
 Peregrine (Märtyrer), gestorben 182, christlicher Heiliger
 Peregrine von Auxerre, gestorben etwa 304, christlicher Heiliger
 Howell Peregrine (1938–2007), britischer Mathematiker
 Edward Peregrine Gueritz (1855–1938), britischer Kolonialgouverneur in Nord-Borneo
 Peregrine Osborne, 2. Duke of Leeds (1659–1729), britischer Aristokrat (Peer) 
 Peregrine Hyde Osborne, 3. Duke of Leeds (1691–1731), britischer Aristokrat (Peer)

Siehe auch:
 Peregrin
 Peregrinus